Азиатский клубный чемпионат сезона 1989/1990 — девятый розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Трофей впервые достался представителю Китая — клубу «Ляонин».

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1 

Матчи проходили в Аммане, Иордания.

Группа 2 

Плей-офф за 1-е место в квалификационном раунде

Матчи проходили в Бахрейне в рамках Кубка Персидского залива. «Фанджа» не принимал участие в квалификационном турнире Азиатского кубка чемпионов.

Группа 3 

Матчи проходили в Маскате, Оман.

Группа 4 

Матчи проходили в Ахвазе, Иран.

Группа 5 

Матчи проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Группа 6 

Матчи проходили в Шэньяне, Китай.

Полуфинальный раунд 

Перед стартом полуфинальных турниров от дальнейшего участия отказали «Аль-Диффатаин», «Мухаррак» и «Аль-Араби».

Группа А 

Матчи проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Группа В 

Матчи проходили в Джакарте, Индонезия.

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1989/90
Футбол в Азии в 1989 году
Футбол в Азии в 1990 году